Kammerwahlen finden unter anderem in Luxemburg statt:
 Kammerwahl 2018
 Kammerwahl 2013
 Kammerwahl 2009
 Kammerwahl 2004
 Kammerwahl 1999
 Kammerwahl 1994
 Kammerwahl 1989
 Kammerwahl 1984
 Kammerwahl 1979
 Kammerwahl 1974
 Kammerwahl 1968
 Kammerwahl 1964
 Kammerwahl 1959

Weitere Institutionen, die Kammerwahlen abhalten oder abgehalten haben, sind unter anderem:
 Erste Kammer der Generalstaaten (Niederlande)
 Zweite Kammer der Generalstaaten (Niederlande)
 Ärztekammern
 Handels- und Gewerbekammern
 Handwerkskammern
 Industrie- und Handelskammern
 Landwirtschaftskammern
 Rechtsanwaltskammern
 Wirtschaftskammern
 Schleswig-Holsteinische Pflegeberufekammer
 Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

Siehe auch:
 Wahlrecht in den deutschen Einzelstaaten bis 1918
 Monarchismus in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg: Kammerwahl 1953